Um acidófilo pode ser uma de duas coisas diferentes:

Eosinófilo ou acidófilo - um granulócito de proteína que se fixa com corantes ácidos.
Acidófilo (célula) - uma região celular que fica corada com corantes ácidos.

Desambiguação